Planoles és un municipi de la comarca del Ripollès.

Geografia 
 Llista de topònims de Planoles (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).

Demografia

Refugis 
 Refugi de Corral Blanc

Vegeu també 
 La Vaquerissa

Enllaços externs 

 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya